Initialement issu du mot quadrant, les cadrans sont carrés puis de forme quelconque, les cadrans sont des surfaces planes comportant des divisions

Le mot cadran est utilisé dans plusieurs domaines scientifiques ou techniques :
 En horlogerie, le cadran est une plaque sur laquelle sont imprimés les chiffres des heures et des minutes ; au-dessus de celle-ci se déplacent les aiguilles d'une montre ou d'une horloge indiquant les heures, les minutes, voire les secondes (sans oublier celle de l'alarme).
 Un cadran solaire est un dispositif permettant de lire l'heure solaire.
 Un cadran aux étoiles ou nocturlabe est un dispositif permettant de donner l’heure de nuit grâce au mouvement des étoiles circumpolaires.
 Un cadran téléphonique est l'organe d'un téléphone permettant de composer le numéro appelé : 
 soit un disque codeur produisant des impulsions par interruptions du circuit électrique
 soit, par analogie, un clavier de touches produisant des Codes DTMF
 en français québécois, le mot cadran peut également désigner un réveille-matin
 Plus généralement, tout indicateur divisé et gradué des appareils à aiguilles à compteur : boussole, ampèremètre, manomètre, d'un tableau de bord, etc.